Иква — украинский топоним:

 Иква (приток Стыра) — река в Львовской, Тернопольской и Ровненской областях.
 Иква (приток Южного Буга) — река в Хмельницкой области.
 Иква — село в Тернопольской области.
 Иква — украинский футбольный клуб из Млинова.